Kandilli ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Kandilli (Aşkale), Ortschaft im Landkreis Aşkale der türkischen Provinz Erzurum
 Kandilli (Bozüyük), Ortschaft im Landkreis Bozüyük der türkischen Provinz Bilecik
 Kandilli (Ereğli), Ortschaft im Landkreis Ereğli der türkischen Provinz Zonguldak
 Kandilli (Saimbeyli), Ortschaft im Landkreis Saimbeyli der türkischen Provinz Adana
 Kandilli (Tuzluca), Ortschaft im Landkreis Tuzluca der türkischen Provinz Iğdır
 Kandilli (Istanbul), ein Stadtteil